Prussia steht für
Altertumsgesellschaft Prussia, ostpreußischer Geschichtsverein 
Prussia-Sammlung, archäologische Sammlung zur Vor- und Frühgeschichte Ostpreußens
 Prussia-Museum, Königsberg (Preußen), vorgeschichtliche Abteilung der Prussia-Gesellschaft
Siehe auch
 SV Prussia-Samland Königsberg 
 King of Prussia
 King of Prussia Mall
 Prussia Occidentalis
 Prussia Orientalis